

Sigle
RAOA – Railway Accounting Officers Association, consorzio ferroviario nordamericano, dal 12 ottobre 1934 è diventato Association of American Railroads